КМИ — многозначная аббревиатура:
 Казанский медицинский институт имени С. В. Курашова (ныне Казанский государственный медицинский университет);
 Киевский медицинский институт (ныне Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца);
 Комитет за марксистский интернационал (ныне Международная марксистская тенденция);
 Константиновский межевой институт;
 Крымский медицинский институт (ныне Медицинская академия имени С. И. Георгиевского);
 Кубанский медицинский институт (ныне Кубанский государственный медицинский университет);
 Кубанский медицинский институт — современный вуз в Краснодаре;
 Куйбышевский медицинский институт имени Д. И. Ульянова (ныне Самарский государственный медицинский университет);
 Курганский машиностроительный институт (ныне Курганский государственный университет).